Babilafuente kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Babilafuente (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Babilafuente (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar